La Communauté intercommunale d'aménagement du territoire Creuse-Thaurion-Gartempe est une ancienne communauté de communes française, située dans le département de la Creuse et la région Nouvelle-Aquitaine.

Histoire 
Elle fusionne avec la communauté de communes Bourganeuf et Royère-de-Vassivière pour former la communauté de communes Ciate, Bourganeuf/Royère-de-Vassivière au .

Composition 
Elle regroupait 27 communes :

Article connexe 
Intercommunalités de la Creuse

CIATE